Cyclopia – caratteristica di albedo della superficie di Marte

Cyclopia – genere di piante della famiglia delle Fabacee